HSTS (сокр. от ) — механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS. Данная политика безопасности позволяет сразу же устанавливать безопасное соединение вместо использования HTTP-протокола. Механизм использует особый заголовок Strict-Transport-Security для принудительного использования браузером протокола HTTPS даже в случае перехода по ссылкам с явным указанием протокола HTTP (http://). Механизм описан в RFC6797 в ноябре 2012 года.

HSTS помогает предотвратить часть атак, направленных на перехват соединения между пользователем и веб-сайтом, в частности атаку с понижением степени защиты и угон куки (cookie).

Дополнительную защиту https-соединений предоставляют методы Certificate pinning (хранение списка разрешенных для домена сертификатов или CA в исходных текстах браузера) и HTTP Public Key Pinning. Они предотвращают множество возможностей подмены tls-сертификатов https-сервера.

Спецификация 
Спецификация была разработана и предложена Джеффом Оджом (=JeffH, Paypal), Адамом Бартом (Университет Беркли), Колином Джексоном (Университет Карнеги — Меллон). После обсуждения в рабочей группе IETF WebSec спецификация была принята в качестве RFC 19 ноября 2012 года.

Механизм 
Сервер сообщает о политиках HSTS с помощью специального заголовка при подключении через шифрованный HTTPS (заголовок HSTS при подключении по нешифрованному HTTP игнорируется). Например, сервера Википедии посылают заголовок HSTS со сроком действия 1 год, распространяющийся на все поддомены (Поле max-age указывает срок действия в секундах, величина 31536000 приблизительно соответствует одному году): Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload.

Когда сайт применяет политику HSTS, пользовательские браузеры, корректно воспринимающие заголовок HSTS, должны:

 Автоматически автономно преобразовывать все http-ссылки на данный сайт в https-ссылки. (Например, вместо http://ru.wikipedia.org/wiki/HSTS браузер будет использовать https://ru.wikipedia.org/wiki/HSTS, преобразование произойдет до реального обращения к серверу.)
 Если безопасность соединения https не может быть проверена (в частности, если TLS-сертификат сервера не подписан доверенным ключом), будет показано сообщение об ошибке, и пользователь будет лишен доступа к сайту.

Действующие политики HSTS помогают защитить пользователей сайта от части пассивных и активных атак. Атаки класса MiTM значительно усложняются.

Статический список HSTS 
Исходный вариант HSTS не защищает первое подключение пользователя к сайту. Злоумышленник может легко перехватить первое подключение, если оно происходит по протоколу http. Для борьбы с этой проблемой большинство современных браузеров использует дополнительный статический список сайтов (HSTS preload list), требующих использования протокола https. Такой список составляется авторами Google Chrome/Chromium с 2010 года, на базе него составляются подобные списки для браузеров Microsoft (Edge и Internet Explorer, с 2015 года), Safari и в Mozilla Firefox (с 2012 года). В подобный список по запросу включаются сайты, использующие HSTS-заголовок с максимальным сроком и флагом preload, и не планирующие отказ от https, однако технология плохо масштабируется.

По состоянию на конец 2014 года, в статическом списке находилось более тысячи доменов, из них около четверти — домены Google.

Использование 

 На клиентской стороне
 Chromium 4 и все браузеры на его основе.
 Firefox 4
 NoScript
 На стороне сайта (все перечисленные включены в HSTS preload list):
 Google
 Викия
 PayPal
 Википедия
 Twitter

Отслеживание с помощью HSTS 
HSTS может быть использован для трудноподавляемого маркирования браузеров высокоустойчивыми метками (см. также Супер-cookie) независимо от использования режима "инкогнито".

Браузер Mozilla Firefox начиная с версии 85 предоставляет средства противодействия отслеживанию основанному на HSTS-кэшировании.

См. также 
 HTTPS Everywhere

Примечания

Ссылки 
 Спецификация HTTP Strict Transport Security (HSTS) RFC 6797, ноябрь 2012 
 Upgrading HTTPS in Mid-Air: An Empirical Study of Strict Transport Security and Key Pinning / NDSS ’15, 8-11 February 2015 // Internet Society, ISBN 1-891562-38-X doi:10.14722/ndss.2015.23162 
Сетевая безопасность